Der Kremlin Cup 2018 war ein Damen-Tennisturnier im Olimpijski in Moskau. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier ist Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 15. bis 20. Oktober 2018 parallel zu den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Julia Görges und im Doppel die Paarung Tímea Babos und Andrea Hlaváčková.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2018 fand vom 13. bis zum 15. Oktober 2018 statt.

Die folgenden Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski